{{Infobox - tenisový turnaj
 | název = Toray Pan Pacific Open 
 | rok = 2010
 | datum=26. září - 2. října 2010
| ročník=27.
| místo=Tokio
| povrch=Tvrdý
| rozpočet=2 000 000 $
| web=Oficiální web
| champws= Caroline Wozniacká
| champwd= Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová
}}

Tenisový turnaj na okruhu WTA Toray Pan Pacific Open 2010 se konal ve dnech 26. září - 2. října v japonském hlavní městě Tokiu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 2 000 000 USD.

 Dvouhra 
 Nasazení hráček 
  Caroline Wozniacká (vítězka)'  Věra Zvonarevová (čtvrtfinále)
  Jelena Jankovićová (3. kolo)
  Samantha Stosurová (2. kolo)
  Francesca Schiavoneová (semifinále)
  Agnieszka Radwańská (čtvrtfinále, odstoupila)
  Jelena Dementěvová (finále)
  Viktoria Azarenková (semifinále)
  Li Na (odstoupila)
  Světlana Kuzněcovová (2. kolo)
  Marion Bartoliová (3. kolo, odstoupila)
  Maria Šarapovová (1. kolo)
  Šachar Pe'erová (2. kolo)
  Aravane Rezaïová (2. kolo)
  Naděžda Petrovová (1. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Čtyřhra

Nasazení hráček 
  Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová (čtvrtfinále)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Čan Jung-žan /  Liezel Huberová (semifinále)
  Vania Kingová /  Jaroslava Švedovová (1. kolo)

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry 
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry 

WTA Tour 2010
Pan Pacific Open
Tenis v Japonsku v roce 2010